-{T|sr:Списак ликова из филмског серијала Ноћ вештица;sr-ec:Списак ликова из филмског серијала Ноћ вештица;sr-el:Spisak likova iz filmskog serijala Noć veštica}-

Следећи ликови су из америчког филмског хорор серијала Ноћ вештица.

Главни ликови

Референце

Спољашње везе 

Филмски ликови
Ноћ вештица (франшиза)